Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 10 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 17-én rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet a norvég Bjørn Dæhlie nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F10